Кара Блек та Лізел Губер виграли турнір у 2008-му, коли він проводився востаннє перед тривалою перервою. Відтоді обидві тенісистки завершили професійну кар'єру.

Виграли титул Вікторія Азаренко та Орина Соболенко, здолавши  в фіналі пару Ніколь Меліхар / Демі Схюрс з рахунком 4–6, 7–5, [10–4].

Сіяні пари

Сітка

Посилання
Основна сітка 

WTA German Open - Doubles
2021 Doubles